

Ітонвілл — місто, штат Флорида
 Ітонвілл — місто, штат Вашингтон